Convento de Santa Bárbara puede hacer referencia a:
Convento de Santa Bárbara, edificio religioso en La Alcudia
Convento de Santa Bárbara, edificio religioso en La Coruña